Numero magico – numero di nucleoni tale per cui essi sono sistemati in livelli completi all'interno del nucleo atomico
 Magic number (letteralmente "numero magico") – sequenza di bit che serve per definire un formato di file